Базилев — фамилия; имеет женскую форму Базилева.
 Базилев, Дмитрий Николаевич (1870—?) — русский военный деятель, полковник (1915). Герой Первой мировой войны.
 Базилев, Иван Васильевич (1800—1873) — русский педагог, директор училищ Оренбургской Губернии, депутат Уфимской городской думы.